Ро́гов — русская фамилия, и топоним. Как фамилия имеет женскую форму .

Фамилия 
Известные носители:

А-Г 
 
 
 Рогов, Анатолий Петрович (1928—2015) — писатель и художник.
 Рогов, Андрей Петрович (1742—1811) — профессор Московского университета.
 Рогов, Борис Пантелеевич (1923—1944) — советский военный лётчик.
 Рогов, Валерий Степанович (род. 1938) — советский и российский прозаик, журналист, публицист.
 
 Рогов, Виктор Яковлевич (1909—?) — советский учёный, ректор Воронежского (1945—1946) и Иркутского (1956—1962) госуниверситетов.
 Рогов, Геннадий  Маркелович (1930—2008) — президент Томского государственного архитектурно-строительного университета.
 Рогов, Григорий Фёдорович (1883—1920) — партизанский командир, эсер, анархист.

Е-И 
 
 Рогов, Иван Васильевич (1899—1949) — советский военный политработник.
 Рогов, Игорь Иванович (род. 1950) — председатель Конституционного Совета Республики Казахстан.
 Рогов, Иосиф Александрович (1929—2017) — советский и российский учёный, академик РАН.

К-Н 
 Рогов, Кирилл Юрьевич (род. 1966) — российский политолог.
 Рогов, Константин Васильевич (1902 — ?) — советский авиаконструктор, лауреат Сталинской премии.
 
 Рогов, Максим Алексеевич (род. 1986) — российский футболист.

П-С 
 Рогов, Павел Игнатьевич (1833—1892) — российский педагог, автор ряда научных трудов, действительный статский советник.
 Рогов, Рафаил Николаевич (1929—1972) — Герой Социалистического Труда
 Рогов, Савва (?—1577 или 1578) — руководитель училища знаменного пения в Новгороде.
 Рогов, Сергей Михайлович (род. 1948) — российский политолог.

Т-Я 
 Рогов, Трофим Осипович (1788—1831) — экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре всеобщей и российской истории.
 Рогов, Фёдор Васильевич (1900—1938) — начальник Управления коменданта Московского Кремля НКВД СССР.
 Рогов, Юрий Гаврилович (1935—2009) — советский геолог, первооткрыватель месторождения чароита.
 Рогов, Яков Абрамович (1827—1882) — русский геолог и краевед, управляющий Билимбаевского горнозаводского округа.

Населённые пункты 
 Рогов — село в России.

Техника 
 Проект 1174 «Иван Рогов» — серия советских десантных кораблей.

См. также 
 Рогова

Примечания